Герасимов () или Герасимова (Герасимова), е разпространено руско и българско фамилно име, което може да се отнася за:
 Георги Герасимов (1905-1977), български художник
 Мариян Герасимов (1975-), български футболист
 Михаил Герасимов (1908-2002), български учен
 Пьотър Герасимов (1812 – 1869), руски архитект
 Тодор Герасимов (1903-1974), български археолог и нумизмат

Руски фамилни имена
Български фамилни имена